TRABD2B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 517 амінокислот, а молекулярна маса — 57 421.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, металопротеаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як сигнальний шлях Wnt. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки